Ostrá Lúka(Slowakije)
Oštra Luka(Servië)